Pojem Albánská liga (albánsky Lidhja Arbërore) či Albánský spolek může mít některý z těchto významů: 
 Lezhská liga (1444–1479) – koalice založená ve městě Lezhë vojevůdcem Skanderbegem proti Osmanské říši
 Prizrenská liga (1878–1881) – organizace založená v Prizrenu za sjednocení Albánců a získání národních práv